Сан-Франсиско (San Francisco):
 Сан-Франсиско — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Сан-Франсиско-Готера (San Francisco Gotera) — город в Сальвадоре.
 Сан-Франсиско-Хавьер (San Francisco Javier) — город в Испании, Балеарские острова, остров Форментера.
 Сан-Франсиско-де-Макорис (San Francisco de Macorís) — город в Доминиканской Республике.

См. также 
 Сан-Франциско — город в Калифорнии, США
 Сан-Франсиску (значения)